

Giorno 1 (22 maggio) 
Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Alejandro Davidovich Fokina [25],  Jenson Brooksby [31]
 Singolare femminile:  Ons Jabeur [6],  Garbiñe Muguruza [10]
Programma della giornata

Giorno 2 (23 maggio) 
Il gioco è stato interrotto per due ore a partire dalle 13:00 a causa della pioggia. Il tetto nel campo centrale è rimasto chiuso anche per le sessioni successive.

Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Reilly Opelka [17]
 Singolare femminile:  Barbora Krejčíková [2],  Anett Kontaveit [5],  Liudmila Samsonova [25]
Programma della giornata

Giorno 3 (24 maggio) 
Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Denis Shapovalov [14],  Pablo Carreño Busta [16],  Alex de Minaur [19],  Tommy Paul [30]
 Doppio maschile:  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah [5],  John Peers /  Filip Polášek [8],  Santiago González /  Andrés Molteni [13]
Programma della giornata

Giorno 4 (25 maggio) 
Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Taylor Fritz [13]
 Singolare femminile:  Maria Sakkari [4],  Emma Raducanu [12],  Sorana Cirstea, [26]  Petra Kvitová [32]
 Doppio maschile:  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut [3],  Kevin Krawietz /  Andreas Mies [9],  Matthew Ebden /  Max Purcell [14]
 Doppio femminile:  Alexa Guarachi /  Andreja Klepač [6],  Nicole Melichar-Martinez /  Ellen Perez [16]
Programma della giornata

Giorno 5 (26 maggio) 
Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Nikoloz Basilashvili [22],  Frances Tiafoe [24],  Daniel Evans [29]
 Singolare femminile:  Karolína Plíšková [8],  Danielle Collins [9],  Jeļena Ostapenko [13],  Simona Halep [19],  Ekaterina Alexandrova [30]
 Doppio maschile:  Máximo González /  Marcelo Melo [15]
 Doppio femminile:  Shuko Aoyama /  Chan Hao-ching [11],  Magda Linette /  Bernarda Pera [15]
 Doppio misto:  Zhang Shuai /  Nicolas Mahut [1],  Anna Danilina /  Andrey Golubev [6],  Bernarda Pera /  Mate Pavić [7],  Giuliana Olmos /  Marcelo Arévalo [8]
Programma della giornata

Giorno 6 (27 maggio) 
Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Cameron Norrie [10],  Grigor Dimitrov [18],  John Isner [23],  Botic van de Zandschulp [26],  Sebastian Korda [27]
 Singolare femminile:  Belinda Bencic [14],  Victoria Azarenka [15],  Angelique Kerber [21]  
 Doppio maschile:  Jamie Murray /  Bruno Soares [10]
 Doppio femminile:  Desirae Krawczyk /  Demi Schuurs [5],  Caroline Dolehide /  Storm Sanders [7],  Anna Danilina /  Beatriz Haddad Maia [12]
Programma della giornata

Giorno 7 (28 maggio) 
Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Miomir Kecmanović [28],  Lorenzo Sonego [32]
 Singolare femminile:  Paula Badosa [3],  Aryna Sabalenka [7],  Elena Rybakina [16],  Tamara Zidanšek [24]
 Doppio maschile:  Nikola Mektić /  Mate Pavić [2]
Programma della giornata

Giorno 8 (29 maggio) 
Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Félix Auger-Aliassime [9],  Diego Schwartzman [15],  Karen Khachanov [21]
 Singolare femminile:  Jil Teichmann [23],  Amanda Anisimova [27],  Elise Mertens [31]
 Doppio maschile:  Tim Pütz /  Michael Venus [7]
 Doppio femminile:  Gabriela Dabrowski /  Giuliana Olmos [3],  Caty McNally /  Zhang Shuai [4],  Asia Muhammad /  Ena Shibahara [9]
 Doppio misto:  Andreja Klepač /  Rohan Bopanna [5]
Programma della giornata

Giorno 9 (30 maggio) 
Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Daniil Medvedev [2],  Stefanos Tsitsipas [4],  Jannik Sinner [11],  Hubert Hurkacz [12]
 Singolare femminile:  Madison Keys [22],  Camila Giorgi [28]
 Doppio femminile:  Veronika Kudermetova /  Elise Mertens [2]
 Doppio misto:  Desirae Krawczyk /  Neal Skupski [4]
Programma della giornata

Giorno 10 (31 maggio) 
Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Novak Djokovic [1],  Carlos Alcaraz [6]
 Singolare femminile:  Leylah Fernandez [17]
 Doppio maschile:  Rajeev Ram /  Joe Salisbury [1],  Wesley Koolhof /  Neal Skupski [6]
 Doppio femminile:  Lucie Hradecká /  Sania Mirza [10]
Programma della giornata

Giorno 11 (1 giugno) 
Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Andrey Rublev [7]
 Singolare femminile:  Jessica Pegula [11],  Veronika Kudermetova [29]
 Doppio femminile:  Xu Yifan /  Yang Zhaoxuan [13]
 Doppio misto:  Gabriela Dabrowski /  John Peers [3]
Programma della giornata

Giorno 12 (2 giugno) 
Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile:  Daria Kasatkina [20]
 Doppio maschile:  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos [4],  Rohan Bopanna /  Matwé Middelkoop [16]
Programma della giornata

Giorno 13 (3 giugno) 
Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Alexander Zverev [3],  Marin Čilić [20]
 Doppio femminile:  Lyudmyla Kichenok /  Jeļena Ostapenko [14]
Programma della giornata

Giorno 14 (4 giugno) 
Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile:  Coco Gauff [18]
Programma della giornata

Statistiche finale singolare femminile

Giorno 15 (5 giugno) 
Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Casper Ruud [8]
 Doppio femminile:  Coco Gauff /  Jessica Pegula [8]
Programma della giornata

Statistiche finale singolare maschile

Note

Open di Francia 2022